Miejscowości w USA:
 Wheatley – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie St. Francis
Gminy w USA:
 Wheatley (ang. Wheatley Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie St. Francis
W Wielkiej Brytanii:
 Wheatley – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Wheatley – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Wheatley – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 Wheatley – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)